

Крута — присілок, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Крута — присілок, Новотроїцьке сільське поселення, Шабалінський район, Кіровська область
 Крута — присілок, Черновське сільське поселення, Шабалінський район, Кіровська область

Крута — річка, притока Шийки

Див. також 
 Круте
 Крутий